Чернушка Флетчера (лат. Erebia fletcheri) — дневная бабочка из семейства бархатниц, вид рода Erebia.

Этимология названия 
Видовое название дано в честь Джеймса Флетчера (1852—1908) — канадского энтомолога, ботаника и писателя.

Описание 
Длина переднего крыла 21—24 мм. Основной фон крыльев тёмно-коричневого цвета. На верхней стороне передних крыльев располагается единое охристо-рыжее постдискальное поле, на котором имеется ряд небольших слепых овальных чёрных «глазков». На заднем крыле «глазки» мелкие и располагаются на изолированных охристо-рыжих пятнышках. Нижняя поверхность крыльев несколько светлее верхней. На нижней стороне крыльев рисунок на переднем крыле аналогичен верхней стороне, на нижнем крыле — имеются слабо выраженные серебристо-серые перевязи, ограничивающие более темную дискальную область, а прикраевые «глазки» являются малозаметными на задних крыльях.

Ареал 
Вид широко распространен в России (республики Алтай, Тува, Хакасия, Бурятия, Амурской области, Якутии, Читинской области, Магаданской области), а также в северной и западной Монголии.

Распространение в пределах Республики Алтай — Курайский хребет (перевал через хребет от Курая в долину реки Башкаус), хребет Чихачёва, верховья р. Абакан.

На Алтае населяет щебнистые тундры и крупнокаменистые осыпи на высотах 2200—2800 м н.у.м.

Биология 
Развивается в одном поколении за год. Время лёта бабочек с конца июня до конца июля. Кормовые растения гусениц не известны, скорее всего это многие злаки или осоковые.

Подвиды 
 Erebia fletcheri fletcheri
 Erebia fletcheri chorymensis Korshunov, 1995
 Erebia fletcheri chajataensis Dubatolov, 1992
 Erebia fletcheri daurica Belik, 2001
 Erebia fletcheri magnifica M. Takáhashi & Nakatani, 2010.

Примечания 

Бархатницы
Насекомые Азии
Животные, описанные в 1899 году
Таксоны насекомых, названные в честь людей